По — многозначный термин, может означать:

Топоним 
 По — река в Италии.
 По — малая речка в Лаосе.
 По — город во Франции, столица департамента Пиренеи Атлантические и исторической области Беарн.
 По — город в Буркина-Фасо.
 По — фрегезия в Португалии.
 По — департамент Французской республики и Империи на территории Пьемонта.
 По — округ во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 По-1 — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 По-2 — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 По-3 — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 По-4 — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.

Фамилия 
 По, Вирджиния Элиза Клемм (1822—1847) — жена Эдгара По.
 По, Жан (род. 1996) — ивуарийский футболист, нападающий.
 По, Маршалл (род. 1961) — американский историк-русист.
 По, Полин (1904—1979) — французская актриса, вторая в истории победительница национального конкурса красоты Мисс Франция 1921.
 По, Поль (1848—1932) — французский генерал.
 По, Эдгар Аллан (1809—1849) — американский писатель.
 По, Элизабет Арнольд Хопкинс (1787—1811) — американская актриса, мать Эдгара По.
 По-Ланжевен, Жорж (род. 1948) — французская женщина-политик.

Прочее 
 По — имя одного из Телепузиков.
 По — имя главного героя мультфильма Кунг Фу Панда.
 По — один из двух типов душ (наряду с хунь) в шаманизме Древнего Китая и даосизме.
 «По» — французский футбольный клуб.
 по — предлог.

См. также 
  — многозначная аббревиатура.
 «По-2» — самолёт конструкции Николая Поликарпова.
 Po
 Гран-при По
 «По-Ортез» — баскетбольный клуб.
 По-По